Die Open de Rennes 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. Oktober 2013 in Rennes, Frankreich stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 5. bis 7. Oktober 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Björn Phau
 Kimmer Coppejans
 Jürgen Zopp
 Constant Lestienne

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 189 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 287 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 68 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Rennes